Kacper Antolec (ur. 1 marca 1996) − polski biegacz narciarski, zawodnik klubu KS AZS AWF Katowice

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jan Antolec pojawił się 21 grudnia 2013 roku podczas zawodów Pucharu Słowiańskiego (Slavic Cup) w czeskiej miejscowości Horní Mísečky na dystansie 10 km stylem klasycznym uplasował się na zajął 103. miejscu.

W Pucharze Świata jeszcze nie zadebiutował.

Jego brat Jan również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Antolec nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe.

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice